Das Herreneinzel der Australasian Championships 1906 war ein Tenniswettbewerb in Christchurch.

Titelverteidiger war Rodney Heath. Das Finale gewann Anthony Wilding gegen Francis Fisher.

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Weblinks 
 Offizieller Draw

Herreneinzel
1906